Taifun Chan-hom ist der Name für zwei tropische Wirbelstürme: 

 Taifun Chan-hom (2003) (T0303, 04W), ein starker Sturm, der weitab vom Land blieb
 Taifun Chan-hom (2009) (T0902, 02W, Emong), der auf den Philippinen Verluste an Menschenleben verursachte
 Taifun Chan-hom (2015) (T1509, 09W, Falcon), der eine extreme Sturmflut an die Küste der VR China brachte